Aurelio Biassoni (1912 – ...) – calciatore italiano
 Marco Biassoni (1930-2002) – disegnatore, umorista e regista italiano